Христиа́н Лю́двиг Нич (; 3 сентября 1782,  — 16 августа 1837, Галле) — германский зоолог.

Родился в 1782 году. С 1815 года профессор естественной истории в Галле. Работы его посвящены птицам (такова его «System der Pterylographie», изд. Бурмейстером, Галле, 1840), именно их анатомии, насекомым, простейшим, глистам.

Сочинения 
 De respiratione animalium, 1808
 „Die Familien der Thierinsekten“ im Germar’s Magazin für Entomologie, Band 3 1818
 „Zur Geschichte der Thierinsektenkunde“ in der Zeitschrift für gesammelte Naturwissenschaften 5 Band 1855
 „Charakteristik der Federlinge“ in Zeitschrift für gesammelte Naturwissenschaften Band 9 1857
 „Beiträge zur Infusorienkunde“ in Neue Schriften der naturforschenden Gesellschaft in Halle Band 3 Heft 1 1817
 „Anatomie der Vögel“ in Meckels deutschen Archiv für Physiologie Band 1 1815 Band 2 1816, Band 3 1817 Band 6 1820 und Band 11 1826
 Osteographischen Beiträge zur Naturgeschichte der Vögel, 1811
 System der Pterylographie, bei Burmeister 1840 
 Observationes de Avium arteria carotide communi, (Halle) 1829
 “Charakteristik der Federlinge“ in Zeitschrift für gesammelte Naturwissenschaften Band 9 1857
 Pterlyographiae Avium pars prior, (Halle) 1833 — Traduit en anglais sous le titre de Nitzsch's Pterylography à la Ray Society en 1867.
 “Zur Geschichte der Thierinsektenkunde“ in der Zeitschrift für gesammelte Naturwissenschaften 5 Band 1855
 “Beiträge zur Infusorienkunde“ in Neue Schriften der naturforschenden Gesellschaft in Halle Band 3 Heft 1 1817
 “Anatomie der Vögel“ in Meckels deutschen Archiv für Physiologie Band 1 1815 Band 2 1816, Band 3 1817 Band 6 1820 und Band 11 1826
 “Osteographischen Beiträge zur Naturgeschichte der Vögel“ 1811
 mit C. Giebel: Insecta epizoa. Die auf säugethieren und vögeln schmarotzenden Insecten. O. Wigand, Leipzig 1874.

Литература 
  
 Wilhelm Heß: Nitzsch, Ludwig. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 23, Duncker & Humblot, Leipzig 1886, S. 718.

Преподаватели Галле-Виттенбергского университета
Члены Шведской королевской академии наук